La temporada de 1969 del Campionat del món de motociclisme fou la 21a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. S'hi produí un nou doblet del pilot italià Giacomo Agostini amb la MV Agusta. A banda, durant la temporada dues marques catalanes assoliren diverses victòries al Mundial:  guanyà tres curses als 250cc amb la monocasc pilotada per Santi Herrero, mentre que Derbi en guanyà quatre als 50cc de la mà de Barry Smith i Ángel Nieto. Nieto, a més, guanyà el mundial i va convertir a Derbi en la primera marca catalana campiona del món de motociclisme.

Aquesta edició es va caracteritzar pel canvi en el sistema de puntuació, i a partir d'aquest moment sumarien punts els 10 primers pilots.

Grans Premis 
Fonts:

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc

Referències 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1969